Saint-Léger (avec un trait d'union) est un toponyme et un patronyme inspirés de Saint Léger, ou Leodegar, , évêque d'Autun.

Patronyme 

 Francis Saint-Léger, homme politique français
 Anne-Hyacinthe Geille de Saint-Léger, romancière, poète et dramaturge
 Maison de Saint Leger, 
 Robert Saint-Leger (1788-1856), prêtre jésuite irlandais, premier vicaire apostolique du Bengale.
 Alexis Saint-Leger Leger, premier pseudonyme littéraire d'Alexis Leger avant celui de Saint-John Perse, poète et diplomate français

Toponyme

Nom simple

Saint-Léger (Hainaut), village de la commune belge d'Estaimpuis, Hainaut (Région wallonne) ; 
 Saint-Léger, village et commune de la  province de Luxembourg (Région wallonne).

Saint-Léger (Alpes-Maritimes), commune française des Alpes-Maritimes ;
 Saint-Léger (Charente), commune française de la Charente ;
 Saint-Léger (Charente-Maritime), commune française de la Charente-Maritime ;
 Saint-Léger (Côte-d'Or), ancienne commune française de la Côte-d'Or, aujourd'hui intégrée à Saint-Léger-Triey ;
 Saint-Léger (Haute-Loire), ancienne commune française de la Haute-Loire, aujourd'hui intégrée à Sembadel ;
 Saint-Léger (Lot-et-Garonne), commune française de Lot-et-Garonne ;
 Saint-Léger (Penne-d'Agenais), ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Penne-d'Agenais ;
 Saint-Léger (Mayenne), commune française de la Mayenne ;
 Saint-Léger (Pas-de-Calais), commune française du Pas-de-Calais ;
 Saint-Léger (Haut-Rhin), ancienne commune française du Haut-Rhin, aujourd'hui intégrée à Manspach ;
 Saint-Léger (Sankt-Gluckern), ancien village situé près de Hirtzbach (Haut-Rhin) ;
 Saint-Léger (Savoie), commune française de la Savoie ;
 Saint-Léger (Seine-et-Marne), commune française de Seine-et-Marne ;
 Saint-Léger (Manche), ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée à Saint-Jean-des-Champs ;

Noms composés

...à
Saint-Léger-aux-Bois, commune française de l'Oise ;
Saint-Léger-aux-Bois, commune française de la Seine-Maritime ;
Saint-Léger-Bridereix, commune française de la Creuse.
...de

Saint-Léger-de-Balson, commune française de la Gironde ;
Saint-Léger-de-Fougeret, commune française de la Nièvre ;
Saint-Léger-de-la-Martinière, commune française des Deux-Sèvres ;
Saint-Léger-de-Montbrillais, commune française de la Vienne ;
Saint-Léger-de-Montbrun, commune française des Deux-Sèvres ;
Saint-Léger-de-Peyre, commune française de la Lozère ;
Saint-Léger-de-Rôtes, commune française de l'Eure.
...des
Saint-Léger-des-Aubées, commune française d'Eure-et-Loir ;
Saint-Léger-des-Bois, commune française de Maine-et-Loire ;
Saint-Léger-des-Prés, commune française d'Ille-et-Vilaine ;
Saint-Léger-des-Vignes, commune française de la Nièvre ;
Saint-Léger-du-Bois, commune française de Saône-et-Loire.
...du
Saint-Léger-Dubosq, commune française du Calvados ;
Saint-Léger-du-Bourg-Denis, commune française de la Seine-Maritime ;
Saint-Léger-du-Gennetey, commune française de l'Eure ;
Saint-Léger-du-Malzieu, commune française de la Lozère ;
Saint-Léger-du-Ventoux, commune française de Vaucluse.
...en
 Saint-Léger-en-Laye, ancienne commune française des Yvelines, aujourd'hui intégrée à Saint-Germain-en-Laye ;
Saint-Léger-en-Bray, commune française de l'Oise ;
Saint-Léger-en-Yvelines, commune française des Yvelines.
...la
Saint-Léger-la-Montagne, commune française de la Haute-Vienne.
...le
Saint-Léger-le-Guérétois, commune française de la Creuse ;
Saint-Léger-le-Petit, commune française du Cher.
...les
Saint-Léger-les-Mélèzes, commune française des Hautes-Alpes ;
Saint-Léger-les-Vignes, commune française de la Loire-Atlantique.
...lès, lez ou près
Saint-Léger-lès-Authie, commune française de la Somme ;
Saint-Léger-lès-Domart, commune française de la Somme ;
Saint-Léger-lès-Paray, commune française de Saône-et-Loire ;
Saint-Léger-près-Troyes, commune française de l'Aube.
...sous
Saint-Léger-sous-Beuvray, commune française de Saône-et-Loire ;
Saint-Léger-sous-Brienne, commune française de l'Aube ;
Saint-Léger-sous-Cholet, commune française de Maine-et-Loire ;
Saint-Léger-sous-la-Bussière, commune française de Saône-et-Loire ;
Saint-Léger-sous-Margerie, commune française de l'Aube.
...sur
Saint-Léger-sur-Bresle, commune française de la Somme ;
Saint-Léger-sur-Dheune, commune française de Saône-et-Loire ;
Saint-Léger-sur-Roanne, commune française de la Loire ;
Saint-Léger-sur-Sarthe, commune française de l'Orne ;
Saint-Léger-sur-Vouzance, commune française de l'Allier.
...
Saint-Léger-Foucheret, ancienne commune française, lieu de naissance de Vauban ; commune intégrée à Saint-Léger-Vauban dans le département de l'Yonne (cf. infra) ;
Saint-Léger-Magnazeix, commune française du département de la Haute-Vienne ;
Saint-Léger-Triey, commune française du département de la Côte-d'Or ;
Saint-Léger-Vauban, commune française du département de l'Yonne.
 Terminaison
La Lande-Saint-Léger, commune française ;
Boissy-Saint-Léger, commune française, avec sa gare RER (Gare de Boissy-Saint-Léger) ;
Sus-Saint-Léger, commune française ;
Trith-Saint-Léger, commune française ;
Mont-Saint-Léger, commune française.

Blonay - Saint-Légier, commune suisse.
 Saint-Légier-La Chiésaz, ancienne commune suisse.
 Saignelégier, commune suisse.

Édifices

Abbaye Saint-Léger de Préaux (Eure) ;
 Église Saint-Léger de Cheylade (Cantal) ;
 Église Saint-Léger de Cognac (Charente) ;
 Église Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;
 Église Saint-Léger de Guebwiller (Haut-Rhin) ;
 Église Saint-Léger de Royat (Puy-de-Dôme) ;
 Église Saint-Léger de Flixecourt (Somme) ;
 Église Saint-Léger de Saint-Léger-lès-Domart (Somme);
Eglise Saint Léger d'Oyonnax (Ain).
Eglise Saint Léger de Lens (Pas de Calais)

Église Saint-Léger à Aymavilles (Vallée d'Aoste).

Divers 

 Saint-Léger des Trotteurs, une course hippique de trot, sur l'hippodrome de Caen.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France